Název Pacov má více sídel:
 Pacov, město v okrese Pelhřimov
 Pacov (Městečko Trnávka), část obce Městečko Trnávka v okrese Svitavy
 Pacov (Říčany), část města Říčany v okrese Praha-východ
 Pacov (Žerotín), zaniklá vesnice v okrese Louny

Externí odkazy